Die Ligue 1 2007/08 war die 70. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 4. August 2007 mit dem Eröffnungsspiel Racing Strasbourg gegen Olympique Marseille und endete am 17. Mai 2008.

Meister wurde zum siebten Mal in Folge Olympique Lyon vor Girondins Bordeaux. Die Titelentscheidung fiel erst am letzten Spieltag, als sich Lyon mit 3:1 gegen Auxerre durchsetzen konnte.

Absteigen mussten der Racing Lens sowie die beiden Aufsteiger Racing Strasbourg und FC Metz.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Lyon

Torschützenliste

Auszeichnungen

Preise der Spielergewerkschaft UNFP 
Karim Benzema vom Meister Lyon wurde als bester Spieler der Saison ausgezeichnet, weitere Kandidaten für diesen Preis waren Mamadou Niang, sein Teamkollege Jérémy Toulalan und Wendel. Den Preis des besten Nachwuchsspielers erhielt Hatem Ben Arfa, ebenfalls tätig bei Lyon. Die weiteren Nominierten für diese Auszeichnung waren Yohan Cabaye, Miralem Pjanić und Mevlüt Erdinç.

In das Team der Saison wurden sieben Spieler vom Drittplatzierten Olympique Marseille gewählt. Als Trainer wurde Laurent Blanc vom Vizemeister Bordeaux gewählt.

Saisonbeste Spieler („Étoile d’Or“) 
Die „Goldenen Sterne“ von France Football für die saisonbesten Spieler gingen bei den Feldspielern an Karim Benzema (knapp vor seinem Vereinskameraden Jérémy Toulalan und Stéphane Sessegnon aus Le Mans) und bei den Torhütern an Hugo Lloris (Nizza), gefolgt von Fabien Audard (Lorient) und Steve Mandanda.

Siehe auch 
 Ligue 2 2007/08
 Coupe de France 2007/08
 Division 1 Féminine 2007/08

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Ligue 1

Einzelnachweise 

2007/08
Fußballsaison 2007/08